Вильяльба () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-Ча. Занимает площадь 379 км². Население — 15327 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Torreón de los Condes de Andrade
 Insua 

Города Луго
Муниципалитеты Луго